Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2017 der Damen in Rabat. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 29. April bis 1. Mai 2017 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Rabat